Subuluridae är en familj av rundmaskar. Subuluridae ingår i ordningen Ascaridida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Subuluridae